Il museo civico di Verona si divide in:

Museo civico di Castelvecchio
Museo civico di storia naturale